Behjat ist der Familienname der folgenden Personen:

 Seyyed Mohammad Hossein Behjat-Tabrizi (1906–1988), aserbaidschanisch-iranischer Dichter
 Shila Behjat (* 1982), deutsch-französische Journalistin und Juristin